

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua medio olandese

Mineralogia 
 Dum – abbreviazione di dumortierite

Altro 
 Dum – film del 2003 diretto da Eeshwar Nivas

Note